Коммунарское — название населённых пунктов на Украине:

 Коммунарское — до 2016 года название села Казацкое в Кегичёвском районе Харьковской области.
 Коммунарское — посёлок в Геническом районе Херсонской области.